Papa Nicolau III (Roma, 1215 - 1280), Papa de l'Església Catòlica del 1277 al 1280 
 Nicolau III dalle Carceri (? -1383), duc de Naxos
 Nicolau III d'Este (1383 - 1441), marqués de Ferrara des de 1393 fins a la seva mort 
 Nicolau III Gramàtic, patriarca de Constantinoble del 1084 al 1111